Тиссандье () — французская фамилия. Известные носители:

 Тиссандье, Гастон (1843—1899) — французский химик, метеоролог, воздухоплаватель, писатель и издатель.
 Тиссандье, Поль (1881—1945) — французский авиатор.